Pseudomugil är ett släkte av fiskar. Pseudomugil ingår i familjen Pseudomugilidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Pseudomugil